Handelshof steht für:
 Handelshof (Großhandelsunternehmen), Deutschland
 ehemaliger Name einiger Filialen von Kaufland

Gebäude:
 Handelshof (Bochum), um 1913 erbautes Hotel, später Büro- und Geschäftshaus
 Hotel Handelshof in Essen, 1911–1912 erbautes Büro- und Geschäftshaus mit Hotel
 Handelshof (Gera), um 1929 erbautes Büro- und Geschäftshaus
 Handelshof in Königsberg, um 1923 erbautes Büro- und Geschäftshaus, siehe Rathaus (Kaliningrad)
 Handelshof (Leipzig), 1908–1909 erbautes Messhaus, seit 2011 Hotel
 Handelshof (Lübeck), 1924 erbautes Büro- und Geschäftshaus, seit 2009 Hotel
 Geschäftshaus Prinzipalmarkt 5 in Münster, in den 1920er und 1930er Jahren unter dem Namen Handelshof bekannt
 Handelshof (Oldenburg), Büro- und Geschäftshaus